Obreja több romániai település román neve:

 Obrázsa, Fehér megyében
 Obrézsa, Krassó-Szörény megyében
 Obreja, Gorj megyében